Municipio de Roosevelt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roosevelt (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Roosevelt (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas.
 Municipio de Roosevelt (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Roosevelt (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Roosevelt (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.